Ulfa oder ULFA steht für:

 Ulfa (Nidda), ein Stadtteil von Nidda im Wetteraukreis, Hessen
 Ulfa (Fluss), ein Zufluss der Nidda vom Vogelsberg nach Frankfurt am Main, der durch den gleichnamigen Ort fließt
 Ulfa (Gattung), vorgeschlagene Gattung der Pyramidellidae
 Ulfa (Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht
 United Liberation Front of Asom, Rebellenorganisation in Assam, Indien

Siehe auch:
 Burgstall Ulfa, abgegangene Burg bei Ulfa im Wetteraukreis in Hessen.